La estación Nazca forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida Juan B. Justo. Esta estación es operada por las líneas 34 y 166. Fue inaugurada el 31 de mayo del 2011. Está ubicada en el cruce con la Avenida Nazca, con una plataforma a ambos lados de la misma.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Colectivos 
Esta estación es operada por las líneas  .

Denominación 

Debe su nombre a la avenida transversal homónima, que a su vez homenajea a la región de Nasca, Perú.

Galería

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús?. Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle. La razón
 Preguntas frecuentes. Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño. Minuto Uno

Véase también 
Metrobús
Colectivo (Argentina)

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa General Mitre